Biologia:
 Vector (biologia), organisme portador d'un agent infecciós 
 Vector (biologia molecular), fragment de DNA usat en biotecnologia o de manera natural en determinades circumstàncies
 Vector víric, tipus de vector d'origen víric
 Física: 
 Vector (física), magnitud amb cert valor, punt d'aplicació, direcció i sentit 
 Vector de Poynting
 Informàtica: 
 Vector (programació), conjunt de variables o registres del mateix tipus 
 Vector de moviment
 Matemàtiques:
 Vector (matemàtiques)
 Vector tangent
 Vector nul
 Vector propi
 Vector unitari
 Vector normal
 Vector fila